Hoya – genere di piante della famiglia delle Asclepiadaceae (Apocynaceae  secondo la classificazione APG)
Hoya – città della Germania
Hoya Corporation – azienda giapponese di materiale fotografico
Contea di Hoya – stato storico della Germania
Hoya – cantante sudcoreano